Nov peut désigner :

 Nov, personnage de Hunter × Hunter
 Monsieur Nov, un chanteur français


